Le siège de Lyon fait référence à deux évènements distincts de l'histoire de Lyon :
 L'attaque menée contre la ville par les troupes royales en 1310 : siège de Lyon (1310). Ces troupes étaient envoyées par Philippe le Bel et dirigées par son frère Charles de Valois et son fils, le futur Louis le Hutin ;
 Le siège de 1793, durant lequel les troupes révolutionnaires matent la révolte de Lyon contre la Convention.

Histoire du département du Rhône